Неуправляемый () — французская кинокомедия 2006 года, режиссёр Раффи Шарт
 Неуправляемый () — американский фильм-катастрофа 2010 года, режиссёр Тони Скотт
 Неуправляемый () — британский боевик 2012 года, режиссёр Приядаршан
 Неуправляемый () — американская музыкальная драма 2014 года, режиссёр Уильям Х. Мэйси
 Unstoppable  — альбом американской кантри-группы Rascal Flatts
 Unstoppable (песня Сии)
 Unstoppable (фильм)